Le Championnat de Lituanie est le plus haut niveau des clubs féminins de handball en Lituanie. Il fait suite depuis 1990 au Championnat d'Union soviétique féminin de handball.

Avec 15 titres remportés entre 1991 et 2010, l'Eglė Vilnius est le plus titré.

Palmarès 

Remarque : un Championnat de RSS de Lituanie a eu lieu entre 1962 et 1990 comme un Championnat régional d'Union soviétique.

Bilan

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Lituanie masculin de handball
 Équipe de Lituanie féminine de handball
 Championnat d'Union soviétique féminin de handball

Compétition de handball en Lituanie
Lituanie
handball